Der Name Die Internationale bezeichnet:

 verschiedene internationale Zusammenschlüsse von Organisationen und Parteien der sozialistischen Arbeiterbewegung (siehe Überblicksartikel Internationale)
 Die Erste Internationale, auch Internationale Arbeiterassoziation (IAA), 1864 gegründet
 Die Zweite Internationale, 1889 gegründet
 Die Dritte Internationale Komintern, 1919 gegründet
 Die Internationale Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien, 1921–1922 als Versuch der Vereinigung Zweiten und Dritten Internationale
 Die Rote Gewerkschafts-Internationale, 1921 gegründet
 Die Internationale ArbeiterInnen-Assoziation, 1922 als Anarchistische Neukonzeption der ersten Internationale gegründet
 Die Sozialistische Internationale, 1923 gegründet
 Die Vierte Internationale, 1938 gegründet
 Die Internationale, das bekannteste Kampflied der revolutionären Arbeiterbewegung
 Die Internationale (Zeitschrift/Gruppe Internationale) Zeitschrift der Gruppe Internationale, 1915
 Internationale Literatur, literarische Zeitschrift 1931 bis 1945. Erscheinungsort Moskau
 Die Internationale (Zeitschrift/KPD), die theoretische Zeitschrift der  KPD in den 20er und 30er Jahren
 Die Internationale (Zeitschrift/Vierte Internationale), die theoretische Zeitschrift der deutschen Sektion der  Vierten Internationale nach dem Zweiten Weltkrieg
 Die Internationale (Zeitschrift), anarchosyndikalistische Zeitschrift

Internationale steht für:

 Internationale Automobiel Maatschappij, ehemaliger niederländischer Automobilhersteller